Vien puede referirse a:
 Joseph-Marie Vien
 Cao Văn Viên